A Temporada de 2015 da Red Bull Air Race World Series é a décima série  da Red Bull Air Race World Series.

Pilotos e aviões

Master Class

Challenger Class
 Todos os Challenger Class Pilots usaram um Extra 330LX.

Calendário de corrida e resultados

Classificação de campeonato

Master Class

Challenger Class

Ligações externas

 Site official da Red Bull Air Race

Red Bull Air Race World Series